Xuân Trung (Đồng Nai), een phường in thị xã Long Khánh, provincie Đồng Nai.
 Xuân Trung (Nam Định), een xã in huyện Xuân Trường, provincie Nam Định.